A részleges impotencia a férfi szexuális viselkedésének olyan jellegű zavara, mely során a merevedési zavar nem állandó, ám a szexuális teljesítmény mégsem elégséges. Ez egy nagyon alattomos probléma, amit a férfiak gyakran nem vesznek komolyan, így bizonyos idő elteltével a zavarok állandósulhatnak, vagyis az impotencia részlegesből úgymond teljessé válhat.

Gyakorisága
A részleges impotencia a korai magömlés után a második leggyakoribb szexuális probléma, amely azonban könnyen és eredményesen kezelhető, amennyiben az érintett idejében szexuálterapeutához fordul. Ma már fiatal férfiak is érintettek ebben. Szinte mindig lelki oka van, ritkán szervi.

Fajtái
A problémának három szintje létezik:
 A pénisz nem áll fel, amikor kellene
 A pénisz feláll, de az előjáték közben lelankad
 A pénisz feláll, de nem elég merev a behatoláshoz

Szinonimái
Az alábbi kifejezések sorolhatók föl a probléma szinonimáiként:
 Merevedési zavar
 Nem elégséges erekció
 Kiszámíthatatlan potencia
 Részleges erectilis dysfunctio

Hivatkozások

Szexualitás